Walzmühlen sind die
 Walzmühle (Burladingen)
 Walzmühle (Königsberg)
 Walzmühle (Ludwigshafen)